Amarylkowate (Amaryllidaceae J. St.-Hil.) – rodzina bylin jednoliściennych. Systematyka rodziny była przedmiotem daleko idących zmian na przełomie XX i XXI wieku. W ujęciu systematycznym APG III (2009) i APG IV (2016) obejmuje w randze podrodzin, obok amarylkowych, czosnkowe i agapantowe (wcześniej traktowane zwykle jako odrębne rodziny). Należą tu 73 rodzaje, których przedstawiciele występują na wszystkich kontynentach z wyjątkiem obszarów okołobiegunowych. Wiele gatunków z rodzaju czosnek to popularne warzywa. Spożywane są też rośliny z rodzaju Tulbaghia i Nothoscordum. Rośliny z podrodziny amarylkowych są trujące, ale stosowane były w praktykach szamańskich do wywoływania halucynacji. Liczne gatunki uprawiane są jako rośliny ozdobne. Rośliny z podrodziny amarylkowych zawierają alkaloidy amarylkowate, należące do grupy alkaloidów izochinolinowych, o właściwościach leczniczych znanych już w starożytnej Grecji, takie jak likoryna i galantamina, stosowana w leczeniu choroby Alzheimera.

Morfologia 

 Pokrój Rośliny z podziemnymi, mięsistymi cebulami i kłączami okrytymi pozostałościami obumarłych liści.
 Liście Ulistnienie skrętoległe, dwurzędowe. Liście unifacjalne, płaskie lub cylindryczne na przekroju; najczęściej nitkowate lub równowąskie, rzadziej lancetowate do jajowatych; zazwyczaj siedzące, rzadko ogonkowe.
 Kwiaty Kwiaty zebrane w baldachy (rzadko pojedyncze lub tworzące kłos (Allium spicatum), stanowiące skrócone kwiatostany wierzchotkowe. Baldach podparty jest 1-2 do kilku, czasem zrośniętymi ze sobą, listkami okrywy, często obejmującej w całości nie rozwinięty kwiatostan. Kwiaty obupłciowe o budowie promienistej lub dwubocznie symetrycznej. Okwiat złożony jest z 6 (rzadko 3 lub 5), wyrastających w dwu okółkach, zrośniętych przynajmniej u nasady listków, czasem tworzących rurkę. Między listkami a pręcikowiem występują przydatki, czasem okazałe i tworzące powabnię. Pręcików jest zwykle 6 (rzadko 18 lub więcej), przyrośniętych do podstaw listków okwiatu. Najczęściej w obu okółkach jednakowe; zazwyczaj wolne, rzadziej pozrastane (zrośnięte podstawami nitki są u części gatunków czosnku Allium); w dwu okółkach (3+3). Prątniczki występują rzadko, w liczbie 3 lub 4. Pylniki przytwierdzone do nitek grzbietami, zwrócone są do środka kwiatu, otwierają się podłużnym pęknięciem lub porami. Zalążnia górna lub dolna, trójkomorowa, powstaje z trzech owocolistków. Miodniki występują u podstawy lub na szczycie zalążni.
 Owoc Sucha pękająca torebka, rzadziej niepękająca lub jagoda.

Systematyka 

 Pozycja systematyczna według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rodzina stanowi grupę siostrzaną szparagowatych Asparagaceae s.l. i w opisanym tu ujęciu opisana została po raz pierwszy w systemie APG III w 2009. Przy czym ścisłe powiązania filogenetyczne wcześniej odrębnie klasyfikowanych rodzin (amarylkowatych, czosnkowatych i agapantowatych) wskazywane były już w systemie APG II (sugerowano w nim możliwość połączenia tych taksonów w jedną rodzinę czosnkowatych Alliaceae s.l.).

Pozycja filogenetyczna rodziny w obrębie rzędu szparagowców:

 Podział rodziny na podrodziny i plemiona według Angiosperm Phylogeny Website i National Plant Germplasm System 2021 
Podział rodziny opublikowany został także w 2009 r. przez Chase'a, Reveala i Faya. Lista zaakceptowanych nazw rodzajów według Plants of the World Online.

 Podrodzina agapantowe (Agapanthoideae Endlicher)
Jeden rodzaj z 9 gatunkami występującymi w południowej Afryce: 
 Agapanthus L'Hér. – agapant

 Podrodzina czosnkowe ( Allioideae Herbert)

Takson obejmujący 13 rodzajów łączonych w 3 plemiona. Spośród 795 gatunków aż 690 należy do rodzaju czosnek (Allium). Przedstawiciele wyróżniają się górną zalążnią, obecnością styloidów, rurek mlecznych oraz związków siarki, będących allilowymi pochodnymi cysteiny, nadających roślinom charakterystyczny zapach:

Plemię Allieae Dumortier:
 Allium L. – czosnek

Plemię Tulbaghieae Meisner:
 Tulbaghia L. – tulbagia

Plemię Gilliesieae Baker:

 Podrodzina amarylkowe (Amaryllidoideae Burnett)
Przedstawiciele wyróżniają się dolną zalążnią, okazałymi kwiatami oraz obecnością alkaloidów amarylkowatych (norbelladyny) i aminokwasów niebiałkowych. Należy tu ok. 60–75 rodzajów z ponad 900 gatunkami. Łączone są one w 14 plemion, których relacje filogenetyczne w znacznym stopniu są poznane, jednak wciąż podlegają modyfikacjom:

Plemię Amaryllideae Dumortier

Plemię Calostemmateae D. & U. Müller-Doblies
 Calostemma R.Br. – wyszczerzka
 Proiphys Herb.

Plemię Cyrtantheae Traub
 Cyrtanthus Aiton

Plemię Haemantheae Hutchinson

Plemię Lycoridae D. Müller-Doblies & U. Müller-Doblies
 Lycoris Herb.
 Ungernia Bunge

Plemię Galantheae  Parlatore
 Acis – Salisb.
 Galanthus L. – śnieżyczka, przebiśnieg
 Leucojum L. – śnieżyca

Plemię Pancratieae  Dumortier
 Pancratium L. – pankracjum

Plemię Narcisseae  Lamarck & de Candolle
 Narcissus L.  – narcyz
 Sternbergia Waldst. & Kit. – sternbergia

Plemię Griffinieae  Ravenna
 Griffinia Ker Gawl.
 Worsleya (W. Watson ex Traub) Traub

Plemię Hippeastreae  Sweat

Plemię Eustephieae  Hutchinson
 Chlidanthus Herb. – klidant
 Eustephia Cav. – ognizierka
 Hieronymiella Pax

Plemię Eucharideae  Hutchinson

Plemię Hymenocallideae  Small
 Hymenocallis Salisb. – błonczatka, hymenokalis
 Ismene Salisb. ex Herb. – ismena
 Leptochiton Sealy

Plemię Clinantheae  Meerow
 Clinanthus Herb.
 Pamianthe Stapf
 Paramongaia Velarde

Podział nieustalony:
 Cearanthes Ravenna
 Hannonia Braun-Blanq. & Maire
 Lapiedra Lag.
 Vagaria Herb.

Przypisy